I Campionati oceaniani di triathlon del 2010 ( edizione) si sono tenuti a Wellington in Nuova Zelanda, in data 1 marzo 2010.

Tra gli uomini ha vinto la gara il francese Laurent Vidal. Il titolo di Campione oceaniano è andato al neozelandese Kris Gemmell. La gara femminile è andata alla neozelandese Andrea Hewitt.

Nella gara valida per il titolo under 23, ha trionfato tra gli uomini il neozelandese Ryan Sissons, mentre tra le donne l'australiana Emma Jackson.

Tra gli junior, infine, ha vinto l'australiano Michael Gosman tra gli uomini e la connazionale Holly Aitken tra le donne.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate 
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2010
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2010
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2010

Campionati oceaniani di triathlon
Competizioni sportive a Wellington
Triathlon nel 2010